129-й полк линейной пехоты — командир полка: полковник Жан Даниэль Фрейтаг (Freytag).
 Бессарабский 129-й пехотный полк

Примечания